Nogent [] ist der Name mehrerer Gemeinden und Verwaltungsgebiete in Frankreich:

Gemeinden:
 Nogent im Département Haute-Marne

mit Namenszusatz
 Nogent-en-Othe im Département Aube
 Nogent-l’Abbesse im Département Marne
 Nogent-l’Artaud im Département Aisne
 Nogent-le-Bernard im Département Sarthe
 Nogent-le-Phaye im Département Eure-et-Loir
 Nogent-le-Roi im Département Eure-et-Loir
 Nogent-le-Rotrou im Département Eure-et-Loir
 Nogent-le-Sec im Département Eure
 Nogent-lès-Montbard im Département Côte-d'Or
 Nogent-sur-Aube im Département Aube
 Nogent-sur-Eure im Département Eure
 Nogent-sur-Loir im Département Sarthe
 Nogent-sur-Marne im Département Val-de-Marne
 Nogent-sur-Oise im Département Oise
 Nogent-sur-Seine im Département Aube
 Nogent-sur-Vernisson im Département Loiret

Verwaltungsgebiete:
 Arrondissement Nogent-le-Rotrou im Département Eure-et-Loir
 Arrondissement Nogent-sur-Marne im Département Val-de-Marne
 Arrondissement Nogent-sur-Seine im Département Aube